Joan Mateu i Bagaria (Salt, 1976), artista català
 Joan Mateu Ribé (el Pla de Santa Maria, 1907 - Reus, 1983), ciclista català